Biografies: 
 Simón Bolívar, líder de la independència hispanoamericana.
 Francisco Bolívar Zapata (Ciutat de Mèxic, Mèxic, 1948), bioquímic i professor universitari mexicà.
 Numismàtica: Bolívar (moneda), unitat monetària de Veneçuela.
 Geografia:
 Estat de Bolívar, a Veneçuela.
 Departament de Bolívar, a Colòmbia.
 Bolívar (Valle del Cauca), municipi de Colòmbia
 Província de Bolívar, a l'Equador
 Província de Bolívar (La Libertad), al Perú
 República Bolivariana de Veneçuela, nom oficial de Veneçuela a partir de la Constitució de 1999.
 Bolívar (Uruguai), poble de l'Uruguai al departament de Canelones.
 Ciudad Bolívar, capital de l'estat veneçolà de Bolívar.
 Estats Units:
 Bolivar (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 Bolivar (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Bolivar (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Bolivar (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.
 Bolivar (Tennessee), població dels Estats Units a l'estat de Tennessee.
 Bolivar (Virgínia de l'Oest), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest.
 Bolivar Peninsula, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas.
 Orografia:
 Pico Simón Bolívar, muntanya més alta de Colòmbia, juntament amb el Pico Cristóbal Colón (5.775 m)
 Pic Bolívar, punt més alt de Veneçuela.
 Cerro Bolívar, muntanya de l'est de Veneçuela.
 Aeroports:
 Aeroport Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, a Maiquetía (Veneçuela), amb el codi IATA CCS;
 Aeroport Internacional Simón Bolívar de Guayaquil (Equador), amb el codi IATA GYE;
 Centres educatius: 
 Colegio del Mundo Unido de Agricultura Simón Bolívar, a Caracas (Veneçuela);
 Universitat Simón Bolívar, també a Caracas;
 Universitat Pontifícia Bolivariana, a Medellín (Colòmbia);
 Museus: 
 Casa Museo Simón Bolívar, a Lima (Perú);
 Quinta de Bolívar, a Bogotà (Colombia);
 Simón Bolívar Museoa, a Bolibar (Biscaia, País Basc);
 Cuadra Bolívar, a Caracas (Venezuela)

 Miscel·lània:
 Club Bolívar, club professional de futbol de La Paz, a Bolívia.
 Asociación Civil Minervén Bolívar Fútbol Club, club de futbol veneçolà de la ciutat del Callao.
 Premi Internacional Simón Bolívar
 Pla Bolívar 2000, programa social del govern veneçolà.
 Copa Simón Bolívar, competició futbolística boliviana.
 Coordinadora Guerrillera Simón Bolivar, aliança de grups guerrillers de Colòmbia.